Ива́н Серге́евич Стебуно́в (род. 9 ноября 1981, Павловск, Алтайский край) — российский актёр театра и кино.

Биография 

Родился 9 ноября 1981 года в Павловске Алтайского края в семье заслуженной артистки России, актрисы Новосибирского  театра юного зрителя Ольги Стебуновой (р. 13.04.1960). Старшая сестра — актриса МТЮЗа Алёна Стебунова (р. 16.10.1979).

Параллельно с учёбой в школе играл в Новосибирском  молодёжном театре «Глобус» в тех спектаклях, где требовались дети: «Аладдин», «Щелкунчик», «Синяя птица», «Старая, старая сказка».

Занимался греко-римской борьбой, становился призёром различных соревнований, но из-за травмы прекратил занятия спортом.

По окончании девяти классов средней школы поступил в Новосибирское театральное училище, но со второго курса был отчислен. После отчисления отправился в Санкт-Петербург, где поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс Г. Тростянецкого и Ю. Бутусова), учился вместе с актёром Юрием Шибановым. Окончил обучение в 2003 году. В 2006−2015 — актёр театра «Современник».

Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров. В 2011 году он снял свою первую короткометражку «Седьмой».

В мае 2020 года благодаря поддержке зрителей победил в 11-м сезоне телевизионного шоу «Танцы со звёздами» на канале «Россия 1» в паре с Инной Свечниковой. В 2020 снялся в клипе певицы KARINA на песню "Художник".

Семья 
 Отец — Сергей Алексеевич Стебунов, бизнесмен, владелец новосибирской фирмы по продаже автомасел.
 Мать — Ольга Михайловна Стебунова (род. 1960), Заслуженная артистка России, актриса Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус», директор Фестивального агентства «АСИС».
 Старшая сестра — Алёна Сергеевна Стебунова (род. 1979), актриса Московского театра юного зрителя.
 Первая жена — Марина Александрова, актриса (7 июня 2008 года — апрель 2010 года).
 Вторая жена — Елена Власова, модель, экономист, банковский служащий (июль 2018 года).

Театральные работы

Московский театр «Современник» 
  — «Антоний&Клеопатра. Версия» по пьесе Олега Богаева и Кирилла Серебренникова по мотивам У. Шекспира; режиссёр: Кирилл Серебренников — Октавий Цезарь
  — «Горе от ума» А. Грибоедова; режиссёр: Римас Туминас — Чацкий
 2007 — «Три сестры» А. Чехова — Тузенбах
 2007 — «Три товарища» Э. Ремарка — Роберт Локамп
 2007 — «Джентльмен» А. Сумбатова-Южина — Андрей Остужев

 Фильмография 

 Актёрские работы 
  — Пираты Эдельвейса  / Edelweisspiraten — Карл Рипке
  — Золушка в сапогах — Гершензон
  — Курсанты — Рэм Райский
  — Громовы — Семён
 2005 — Последний уик-энд — Кирилл
 2005 — Золотые парни — Валерка Родионов
  — Мёртвое поле — Мамашин, лейтенант
 2006 — Такси для ангела — Петя Чиж
 2006 — Охотник — Игорь Галактионов
  — Трое и Снежинка — Стёпик
 2007 — Грех — Павел 2007 — Любовь на острие ножа — Миша Золин
 2007 — Квартирный вопрос— Леонид Котырев
 2007 — Ваша честь — Валерий Шатов
 2007 — Искушение — Андрей старший сын Игоря Васильевича
 2007 — Дом на набережной — Вадим Глебов (в молодости)
 2007 — Долг — Павел
 2007 — Тяжёлый песок — Генрих Ивановский
  — Завещание ночи — Ким
  — Все не случайно — Андрей
  — Застава Жилина — Александр Петрович Ананьев, лейтенант, лётчик
 2009 — Журов (фильм № 2 «Игра в куклы», серии № 3-4) — Артём Гришин
 2009 — Дом на Озёрной — Виктор, одноклассник Димы
 2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» — Леонид Осипович Костромец, старший лейтенант 
  — Смерть Вазир-Мухтара — Иван Сергеевич Мальцов, секретарь русской миссии 2010 — Котовский — Алексей Зильберг («Немец»)
 2010 — Небо в огне — Николай Воронин, лейтенант
 2010 — Дом Солнца — Павел Кочетков («Малой»)
 2010 — Допустимые жертвы — Владислав Викторович, начальник Кати
 2010 — Зайцев, жги! История шоумена — Игорь Андреевич, модный режиссёр
  — На солнечной стороне улицы — Лёня, математик
 2011 — Одуванчик — Родион
 2011 — МУР — Игорь Муравьёв, офицер МУРа
 2011 — Моя безумная семья — Костя
 2011 — Чужие крылья — Николай Воронин, лейтенант, лётчик
  — Однолюбы — Иван Удальцов, сын Николая и Ларисы
  — Билет на Vegas — Макс
 2013 — Особенности национальной маршрутки — Николай Грабарь 2013 — Жена офицера — Денис Никольский, художник
 2013 — Пётр Лещенко. Всё, что было… — Пётр Лещенко (в молодости)
 2013 — Пираньи — Андрей Логинов
 2013 — Птица в клетке — Борис Ланской
 2013 — Алмаз в шоколаде — Дмитрий Савичев
  — Узнай меня, если сможешь — Никита Громов / Илья Авдеев
  — Минус один — Василий
  — Мужики и бабы — Успенский
  — Вторая жизнь — Андрей
  — Шпион №1 — Дмитрий Чайкин
  — Игрушка — Егор
  — Давай найдём друг друга — Сергей
  — Уравнение с неизвестными. Химия убийства — Игорь Маратович Болдин («Марадона»), оперуполномоченный полиции, отец Сони
  — Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь — Игорь Маратович Болдин («Марадона»), оперуполномоченный полиции, отец Сони
  — Корпорация Ad Libitum — клиент Ad Libitum
  — Рокировка — Антон Денисович Шведов, совладелец кондитерской фабрики «Феникс», муж и компаньон Полины Максимовны Шведовой
  — Начальник разведки — Джон Кернкросс

Режиссёрские работы 
  — Седьмой

Сценарные работы 
  — Седьмой

Продюсерские работы 
  — Седьмой

Клипография 
 2011 — «Гражданин „Р“» российского рэп-исполнителя Dino MC 47

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Иван Стебунов — гость Вадима Тихомирова и Ларисы Пятницкой. Радио «Маяк», 30 мая 2009 года
 Иван Стебунов. «Сейчас время открытий». «Театрал» № 5, май 2010 года
 Иван Стебунов: «Я всех люблю, и это правильно»
 Иван Стебунов: «Я актёр наполовину». Cosmopolitan, июль 2011
 Иван Стебунов: «Главная роль была написана для Марины». ОК! 16 июня 2011 года
 И. Стебунов на Кинопоиске
 Инстаграм И. Стебунова
 Иван Стебунов о личной жизни

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр Современник
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров